Morna (riu), riu de la província de Berar, a l'índia
 Morna (gènere musical), música i ball procedents de Cap Verd